Osoby o tym nazwisku:
 Joseph-Emile Abbet – rzymskokatolicki duchowny
 Jules-Maurice Abbet – rzymskokatolicki duchowny